Сан Балтазар Темаскалак има више значења:

 Сан Балтазар Темаскалак, Ел Пољо Гордо (Сан Мартин Тесмелукан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Сан Балтазар Темаскалак, Ла Сијенега (Сан Мартин Тесмелукан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику